La Vernarède é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Gard. Estende-se por uma área de 5,59 km².

Demografia

Comunas de Gard